Marina Lotar (även känd som Marina Lothar, Bellis, Chantal, Frajese, Hedman), född 11 juni 1944 i Göteborg, är en svensk-italiensk skådespelerska. Hon medverkade åren 1976–1991 i över hundra italienska långfilmer, varav drygt hälften är pornografiska.

Bland hennes filmer märks Joe D'Amatos Emanuelle in America (1976), Dino Risis Primo amore (1978), Federico Fellinis Kvinnostaden (1980) och Neri Parentis Fantozzi subisce ancora (1983). Bland motspelarna i Lotars pornografiska produktion märks John Holmes och Rocco Siffredi.

Lotar var före sin filmkarriär gift med den berömde italienske TV-journalisten Paolo Frajese.

Externa länkar 

Födda 1944
Kvinnor
Levande personer
Skådespelare från Göteborg
Italienska skådespelare under 1900-talet
Italienska porrskådespelare